Karkara ima više značenja:
 Karkara (Katancaro)
 Karkara (Ređo di Kalabrija)